Das Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2012 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Fès. 
Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2012. Das Turnier fand vom 21. bis zum 28. April 2012 statt.

Im Einzelfinale setzte sich die ungesetzte Qualifikantin Kiki Bertens gegen Laura Pous Tió aus Spanien mit 7:5, 6:0 durch. Das Doppel gewann die Paarung Petra Cetkovská aus Tschechien mit Alexandra Panowa aus Russland gegen das rumänische Doppel Irina-Camelia Begu und Alexandra Cadanțu.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Fès